UTB steht für:
 Uni-Taschenbücher, Taschenbuchreihe einer Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Verlage
 Uzina Tractorul Brașov, ein rumänischer Traktorfabrikant
 University of Texas at Brownsville, eine ehemalige US-amerikanische Universität
 Flughafen Muttaburra (Australien), nach dem IATA-Code 

Utb steht für:
 Untribium, ein noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 132

UTB